Leonardo Colella (1930-), footballeur brésilien
Lynn Colella (1950-), nageuse américaine
Rick Colella (1951-), nageur américain